Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1982 година e 33-ти пореден.

Започва на 23 януари 1982 г. и завършва на 25 септември.

Съдържа в календара 16 старта.

Пилоти

Сезона започва с голямата новина именно завръщането на Ники Лауда във Формула 1. Това стана във втората половина на миналия сезон, а причината е шефа на Макларън Рон Денис. Двукратния шампион ще бъде съотборник с Джон Уотсън за две години. В Брабам световния шампион за 1981 Нелсън Пикет остава в отбора, като съотборник е Рикардо Патрезе. Уилямс запазват вицешампиона за 1981 Карлос Ройтеман който напусна отбора прекратявайки окончателно кариерата си. За заместник на аржентинеца бе ирландеца Дерек Дейли. Шампионът за 1980 г. Алън Джоунс напусна отбора като за заместник е определен финландеца Кеке Розберг който не е записал точка като пилот на Фитипалди Аутомотив. Ферари и Рено запазват пилотите си и за този сезон.

Политика

Асоцияциата на конструкторите на Формула 1 и FISA бяха в спор за контрола на спорта започнал през 1979 г. Този период на разногласие беше завършен в края на 1981 с подписването на Конкордския договор. FOCA консистетирал Британските отбори и конструкторите (това число Ферари, Рено, Алфа Ромео и Талбот-Лижие) заедно с италианските отбори Озела и Толеман които се приесъединяват към FISA.

Стартове

Класиране

При пилотите

При конструкторите

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони